Die UK Championship 1985 war ein Snookerturnier, das vom 15. November bis 1. Dezember 1985 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Der Engländer Steve Davis verteidigte mit einem knappen 16:14-Sieg gegen seinen Landsmann Willie Thorne seinen Titel aus dem Vorjahr.

Preisgeld 
Die Prämie für den Sieger hatte sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt und auch das Gesamtpreisgeld war etwas mehr als doppelt so hoch wie noch 1983. Bis hin zu Platz 64 wurde noch ein Preisgeld von 525 £ vergeben, zuletzt betrug die kleinste Prämie noch 150 £.

Qualifikation 
Erstmals nahm eine dreistellige Zahl an Spielern an einer UK Championship teil. Neben den 16 bereits für das Finalturnier gesetzten Spielern mussten 89 Teilnehmer durch drei Qualifikationsrunden, um das Hauptfeld zu komplettieren.

Hauptturnier 
Am 15. November begann das Hauptturnier mit 32 Spielern.

Century-Breaks 
Mit 28 Century-Breaks gab es fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor in den fünf Runden des Hauptturniers.

Quellen 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Preston